C20H27N3O6 – formula molecolare del febarbamato
C20H27N3O6 – formula molecolare dell'imidapril

Formule molecolari